Улица Иовлева () — улица в  историческом районе Адмиралтейская слобода Кировского района Казани. Названа в честь Героя Советского Союза и жителя Адмиралтейской слободы Владимира Иовлева (1920—1944).

География 
Пересекается со следующими  улицами:

История 

Постановлением Главы администрации Казани № 741 от 8 апреля 2005 года часть улицы Серп и Молот от ул. Клары Цеткин до ул. Гладилова была названа улицей Иовлева.

Примечательные объекты 

 б/н — Павловские казармы.

Примечания 

Улицы Кировского района Казани
Адмиралтейская слобода (Казань)